Palmyro Paulo Veronesi d'Andréa foi um engenheiro e político brasileiro, ex-prefeito da cidade de Limeira, estado de São Paulo, Brasil. Sua primeira gestão foi de 1964 a 1969; sua segunda gestão foi de 1973 a 1976, e sua terceira e última gestão foi de 1989 a 1992. Faleceu em 18 de agosto de 2006, aos 81 anos. Foi casado com a sra. Léa Paolillo d'Andréa e teve três filhos.

Ver também 
 Lista dos prefeitos de Limeira

Prefeitos de Limeira
Mortos em 2006